Каса де Кампо има више значења:

 Каса де Кампо, Рестауранте-Бар (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Каса де Кампо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику